Miejscowości w USA:
 Kranzburg – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Codington
Gminy w USA:
 Kranzburg (ang. Kranzburg Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Codington